Кри́стофер Бадд () — имя и фамилия в англоязычных странах. Известные носители:
  (род. 1937) — английский священник.
  (род. 1960) — английский математик.
  (род. 1978) — английский крикетист.